Ovçulu – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Ovçulu – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian